Marcus Fabius Vibulanus är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Fabius Vibulanus (konsul 483 f.Kr.), romersk politiker, konsul 483 och 480 f.Kr.
 Marcus Fabius Vibulanus (konsul 442 f.Kr.), romersk politiker